Pleasant Lake steht für:

Seen:

 Pleasant Lake (Aroostook County) bei Island Falls, Aroostook County, Maine
 Pleasant Lake (Crooked River) bei Otisfield und Casco, Maine
 Pleasant Lake (Deerfield, New Hampshire) im Rockingham County, New Hampshire
 Pleasant Lake (New London, New Hampshire) im Merrimack County, New Hampshire
 Pleasant Lake (Stratford, New York) im Fulton County, New York
 Pleasant Lake (North Oaks, Minnesota) im Ramsey County, Minnesota

Orte:
 Pleasant Lake (Indiana) im Steuben County, Vereinigte Staaten
 Pleasant Lake (Massachusetts) im Barnstable County, Vereinigte Staaten
 Pleasant Lake (Minnesota) im Stearns County, Vereinigte Staaten
 Pleasant Lake (Michigan) im Jackson County, Vereinigte Staaten
 Pleasant Lake (Nova Scotia) im Yarmouth County, Kanada

Siehe auch:
 Pleasant Lake Township
 Lake Pleasant